Un voilier est un navire à voiles.
 Un voilier est un artisan ou marin spécialisé dans la fabrication de voiles.

Animaux 
 Les voiliers sont un genre de poissons pélagiques, comprenant :
 le voilier de l'Atlantique ;
 le voilier de l'Indo-Pacifique ;
 Un voilier est un oiseau de mer effectuant de longs voyages.

Papillons 
 Le voilier blanc est un papillon.
 Le voilier bleu est un papillon.
 Le voilier échiquier est un papillon.
 Le voilier géant est un papillon.

Patronyme 

Claude Voilier, journaliste, romancière et traductrice française.
Jean Voilier, écrivain français.

Hydronymes 
Chenal des Grands Voiliers, un chenal du fleuve Saint-Laurent, entre l'Île d'Orléans et la rive sud de Québec, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 Voilier des airs ou ballon-voile
